La figlia di nessuno – film del 1927 diretto da Guido Parish 
La figlia di nessuno (Anne of Green Gables) – film del 1934 diretto da George Nichols Jr.